Юшковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Юшковичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Юшковичи — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Юшковичи — деревня в Любанском районе Минской области.
 Юшковичи — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Юшковичи — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.
 Юшковичи — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

См. также 
 Юшкевичи — остановочный пункт в Барановичском районе Брестской области.